Arrested Development (zespół muzyczny)
 Arrested Development (serial telewizyjny)

ko:어레스티드 디벨롭먼트